

Politikai fogalom
Az abszolutizmus a rendiség visszaszorítása után létrejövő egyszemélyi uralom. Támaszait, a hadsereget és a hivatalnoki kart állami pénzekből tartják fenn.

 Abszolút monarchia – abszolutista államforma, ahol az állam feje, az uralkodó bármiféle megkötés, jogi vagy másfajta szabályozás, legális ellenzék nélkül irányítja az országot.
 Felvilágosult abszolutizmus – a felvilágosodás eszméit magáévá tevő abszolutista államforma.
 Autokrácia – vagyis politikai abszolutizmus. Politikai felfogás, mely szerint minden politikai hatalomnak egyetlen személy kezében kell összpontosulnia. (Az autokrata szinonimája a türannosz, a despota és a diktátor szó is.)

Filozófiai fogalom 
 Abszolutizmus – filozófiai elmélet
 Morális abszolutizmus – filozófiai elmélet, mely szerint vannak olyan abszolút standardok, melyek alapján meg lehet ítélni a tetteket (jó és rossz)